Bartolomei ist der Familienname folgender Personen:

 Alessandra Bartolomei Romagnoli, italienische Historikerin
 Enrico Bartolomei, siehe Henricus de Segusio
 Giuseppe Bartolomei (1923–1996), italienischer Politiker
 Iwan Alexejewitsch Bartolomei (1813–1870), russischer Offizier, Archäologe, Numismatiker
 Maria Cristina Bartolomei (* 1946), italienischer Philosophin
 Mario Bartolomei, italienischer Schauspieler
 Paolo Bartolomei (* 1989), italienischer Fußballspieler
 Renato Bartolomei (* 1963), neuseeländischer Schauspieler